Jaakson est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1892-1942), général et éducateur estonien
 (né en 1942), homme politique estonien
Ernst Jaakson (1905-1998), diplomate estonien
 (1870-1942), homme politique estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien